Паравани (Топоравань,  — ) — озеро в крае Самцхе-Джавахети на юге Грузии, расположено на территории Ниноцминдского муниципалитета, между Джавахетским и Самсарским хребтами. Является самым крупным озером страны.

Характеристики 
Озеро находится на высоте 2073 м над уровнем моря и имеет площадь равную 37,5 км². Его максимальная и средняя глубина составляют 3,3 и 2,2 м соответственно. Объём озера составляет 91 млн кубометров воды. Уровень воды самый высокий в октябре и ноябре, а самый низкий — в мае и июне. Зимой озеро замерзает и толщина ледяного покрова может достигать 73 см.

Питается с помощью рек Шаора, Сабадосцкали и Родионовскисцкали, а также с помощью подземных вод.

Из озера вытекает река Паравани — правый приток реки Куры.

Примечания

Литература 
 

Бассейн Куры
Озёра Самцхе-Джавахети